Кучеров (Кучерова) — славянская фамилия.

Известные носители 
 Кучеров, Василий Максимович (1907—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Совета Министров Якутской АССР.
 Кучеров, Виктор Иванович — военный инженер, лауреат Госпремии СССР
 Кучеров, Евгений Васильевич (1924—2006) — ботаник, доктор биологических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ.
 Кучеров, Михаил Григорьевич (1850—1911) — русский химик-органик.
 Кучеров, Никита Игоревич (род. 1993) — российский хоккеист.
 Кучеров, Павел Владимирович (род. 1964) — голландско-российский футбольный тренер.
 Кучеров, Пантелеймон Степанович (1902—1973) — украинский учёный (горная механика), член-корреспондент АН УССР.
 Кучеров, Пётр Владимирович (1921—1989) — Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны, гвардии сержант.
 
 Кучеров, Степан Григорьевич (1902—1973) — советский военно-морской деятель, адмирал.
 Кучеров, Тимофей Иванович (1871—1937) — святой Русской православной церкви, мученик.
 Кучеров, Франц Яковлевич (1908—1972) — Герой Советского Союза.
 Кучеров, Юрий Иванович (род. 1961) — российский хирург-неонатолог, доктор медицинских наук, профессор.
 Кучеров, Яков Владимирович (1834—1909) — член Государственного совета Российской империи, помещик, предприниматель.

 Кучерова, Адриана (род. 1976) — словацкая оперная певица, сопрано.
 Кучерова, Владислава Николаевна (род. 1972) — украинская писательница и журналистка, известная под псевдонимом Лада Лузина.

Топонимы 
 Кучеров — хутор, Курская область, Беловский район.